Damernas 5 000 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 20 och 23 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Etiopiska Gudaf Tsegay tog guld efter ett lopp på 14 minuter och 46,29 sekunder. Silvret togs av kenyanska Beatrice Chebet och bronset togs av Tsegays landsmaninna Dawit Seyaum.

Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Försöksheat
De fem första i varje heat  samt de fem snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Final
Finalen startade den 23 juli klockan 18:25.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022